austeria – określenie karczmy
 Austeria – powieść Juliana Stryjkowskiego
 Austeria – film w reżyserii Jerzego Kawalerowicza
 Austeria – krakowskie wydawnictwo